Het voetbalseizoen 2022/23 van de Vierde Divisie is het 49e seizoen van deze competitie voor zondagteams, het 27e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams en het eerste seizoen onder deze naam. Tot vorig seizoen was de naam Hoofdklasse. De vierde divisie is het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. De Vierde Divisie bestaat dit seizoen uit vier competities met elk 16 teams.

Het seizoen gaat van start op 27 en 28 augustus 2022 en de laatste speelronde staat gepland voor 27 en 29 mei 2023.

Zaterdag Vierde Divisie A

Ploegen

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Programma/uitslagen

Zaterdag Vierde Divisie B

Ploegen

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Programma/uitslagen

Zondag Vierde Divisie A

Ploegen

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Programma/uitslagen

Zondag Vierde Divisie B

Ploegen

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Programma/uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2022/23